Krak – altro nome di Krakus, leggendario principe polacco
 Krak dei Cavalieri – fortezza militare siriana
 Thorvald Krak – ingegnere danese
 Ghiacciaio Krak – ghiacciaio delle Isole Shetland Meridionali

Pagine correlate 
Crac
Crack
Krach